Флаг муниципального образования Богра́дский район Республики Хакасия Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 10 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6372.

Флаг является официальным символом муниципального образования Боградский район.

Описание 
Первый флаг района был утверждён решением Совета депутатов муниципального образования Боградский район от 18 мая 2010 года № 472. Описание флага гласило:

Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой полосой в 1/4 полотнища вдоль нижнего края, на которой изображены три красные юрты. На голубой части изображён стилизованный красный цветок жарка из герба района, с золотой сердцевиной, на которой красная голова косули, цветок тонко окаймлён белым.

10 июня 2010 года, в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, решением Совета депутатов муниципального образования Боградский район № 478, цвет полотнища был изменён с голубого на зелёное:

Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой полосой в 1/4 полотнища вдоль верхнего края, на которой изображены три красные юрты. На зелёной части изображён стилизованный красный цветок жарка из герба района, с золотой сердцевиной, на которой красная голова косули, цветок тонко окаймлён белым.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Боградского района и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Боградский район богат природными ресурсами, уникальными заповедными уголками. Здесь хорошо выражены три географических пояса: степной, лесостепной и подтаёжный, что обусловило природное разнообразие района.

Расположенное в центре флага стилизованное изображение красного цветка жарка с золотой сердцевиной символизирует красоту природы района.

Жёлтая сердцевина — солнце — символ тепла, энергии, света, жизни.

Косуля символизирует то, что Боградский район относится к особо охраняемым природным территориям республики Хакасия. На большей части территории района находится Боградский заказник в лесостепном поясе Батеневского кряжа, юго-восточнее села Боград. Главная цель этих заповедных мест — охрана косули, которая концентрируется здесь в зимний период.

Цветок жарка, чьи лепестки изображены в виде хакасского народного орнамента символизирует сохранение жителями местных традиций.

В Боградском районе учёными обнаружены и зафиксированы многочисленные памятники различных эпох — курганы, писаницы, изваяния, стоянки и городища. Один из самых известных памятников прошлого — Большая Боярская писаница — памятник изобразительного искусства тагарского периода. Эта наскальная роспись имеет мировое значение, она занесена в мировую археологическую энциклопедию и является гордостью Боградского района. Три юрты на флаге района напоминают один из характерных рисунков Большой Боярской писаницы и символизируют культурную и историческую преемственность поколений.

Голубой цвет — это цвет воды и водных ресурсов. Это уникальные целебные озёра и источники минеральной воды, находящиеся на территории муниципального образования Боградский район, а также часть Красноярского водохранилища. Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.(относится к первому флагу)

Зелёный цвет — цвет лесных массивов находящихся на территории муниципального образования Боградский район; символ молодости, весны и здоровья.

Жёлтый цвет (золото) — цвет суходольных и луговых степей, и непокрытых лесом гор, а также цвет полей с вызревшим урожаем.

Красный цвет — символ красоты, стойкости, мужества, праздника.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, совершенство, мир и взаимопонимание.

Примечания 

Флаги с изображением оленя